

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bigelow – città della contea di Perry, Arkansas
 Bigelow – città della contea di Nobles, Minnesota
 Bigelow – villaggio della contea di Holt, Missouri

Persone 
 Bob Bigelow – cestista statunitense
 Jacob Bigelow – fisico, botanico e illustratore botanico statunitense, padre di Henry Jacob Bigelow
 Henry Jacob Bigelow – chirurgo statunitense, figlio di Jacob Bigelow
 Kathryn Bigelow – regista statunitense
 Bam Bam Bigelow – wrestler statunitense

Pagine correlate 
 Charles Bigelow